ЕЛГО има више значења:

 ЕЛГО, Гранерос (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 ЕЛГО (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику